Гир (,  или ) — фамилия.

Известные носители 
 Ан Гир (кор. 안길; 1907—1947) — корейский участник движения за независимость страны, соратник Ким Ир Сена.
 Гир, Грейс Вудбридж (1854—1938) — американская художница.
 Гир, Густав (1894—1959) — генерал-майор вермахта.
 Гир, Керстин (род. 1966) — немецкая писательница.
 Гир, Крис (род. 1981) — английский актёр.
 Гир, Ричард (род. 1949) — американский актёр.
 Гир, Уилл (1902—1978) — американский актёр.
 Гир, Хосеа (род. 1984) — новозеландский регбист, винг.
 Гир, Эллен (род. 1941) — американская актриса, профессор, сценарист и режиссёр.
 Гир, Эшлин (род. 1959) — американская порноактриса.

См. также 
 ГИР — гетеродинный индикатор резонанса.
 
 Гирин
 Гирих